Nötholmen kan syfta på:

Finland

 Nötholmen, Kimitoön, Åboland,  (24 ha)
 Nötholmen, Raseborg, Nyland,  (4 ha)

Sverige
Nötholmen (ö i Dalälven), 
Nötholmen, Strömstad kommun, ö i Bohuslän

Se även
Nötholm
Notholmen
Nätholmen